Ринкон де лас Флорес има више значења:

 Ринкон де лас Флорес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон де лас Флорес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ринкон де лас Флорес, Ринкон Брухо (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ринкон де лас Флорес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ринкон де лас Флорес (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику